Municipio de West Blue puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Blue (condado de Adams, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de West Blue (condado de Fillmore, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Fillmore.